Alfred Gibson (ontdekkingsreiziger) (ca. 1851-1874), Australische ontdekkingsreiziger
Alfred Gibson (violist) (1849-1924), Britse violist